

Biografia 
Diploma di perito tecnico agrario, ha frequentato il DAMS di Bologna sezione cinema. Con la sua casa di produzione Ondemotive Productions Ltd ha realizzato diversi documentari di carattere socio-antropologico. Il suo primo successo nazionale e internazionale è stato “Dallo Zolfo al Carbone” scritto, diretto e prodotto nel 2008. Il documentario racconta l’emigrazione italiana in Belgio, attenzionando il lavoro nelle miniere di carbone a seguito del protocollo italo-belga del 1946.

Il suo secondo lavoro è stato “La Voce del Corpo”, una docu-fiction che racconta l'abilità del popolo siciliano di comunicare con il corpo. Il progetto filmico si è evoluto in un successo internazionale di cross-medialità che lo porterà in prestigiose università, Istituti Italiani di Cultura, associazioni culturali e scuole, con workshop, lezioni, conferenze scientifiche e spettacoli sulla gestualità italiana, in qualità di esperto. Dopo anni di esplorazione e confronto con la comunicazione non verbale in diversi paesi, “La Voce del Corpo” è diventato il suo primo spettacolo teatrale nel quale, oltre ad essere il protagonista, Vullo è anche autore e regista. In scena anche sua madre Angela Gabriele nel ruolo di se stessa e di sua guru di intelligenza emotiva

Collabora da tempo con la rivista "Gattopardo" curando la rubrica "Alfabeto Parallelo" sulla comunicazione non verbale siciliana.

È autore del libro "L'Italia s'è gesta. Come parlare italiano senza parlare" in cui racconta le sue avventure internazionali come insegnante di gestualità italiana. Il libro fa parte della collana comica "Veni Vidi Risi" curata da Stefano Sarcinelli e pubblicata da "Ultra Edizioni".

Nel 2016 esce il documentario "INFLUX", da lui scritto, diretto e prodotto è distribuito in tutto il mondo sulla piattaforma Netflix. Il film narra dell’emigrazione italiana contemporanea nel Regno Unito e nello specifico a Londra prima dell’avvento della Brexit

Il suo ultimo spettacolo Io al posto tuo tratto dal fumetto della Rete Genitori DSA di Cuneo, è un progetto di sensibilizzazione sui disturbi specifici di apprendimento e mira a prevenire e combattere l'esclusione e la discriminazione nelle scuole e nella società civile.

Nel 2018 realizza "Ccà Semu" (Siamo qui), prodotto dallo University College di Londra, frutto di una ricerca socio-antropologica finalizzata all'analisi degli effetti dell'emigrazione sull'isola di Lampedusa.

Nel 2019 è stato il direttore artistico del Festival di Lampedusa, manifestazione che attraverso il cinema, l'arte e la cultura promuove il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Nello stesso anno realizza uno spot promozionale commissionato dal Consolato Generale d'Italia a Londra per promuovere in modo istituzionale lo studio della lingua italiana.

Con il suo team si occupa di formazione, internship, team building esperenziali e advertising.

Durante il periodo di quarantena del 2020, in coproduzione con Ondemotive Ltd e Videoplugger Ltd realizza "Red Zones" la prima docu-serie italiana sul coronavirus, trasmessa su Sky TG24, Sky GO e Now, la serie è disponibile anche sulla piattaforma Sooner.de visibile in Germania, Austria e Svizzera.

Collabora con l’Università Bocconi di Milano curando workshop interattivi sulla gestualità italiana per gli studenti internazionali provenienti dalle oltre 200 università partner che partecipano alla exchange incoming e con lo Spin-off dell'Università di Padova "Mind4children" che vanta la direzione scientifica della Prof. Daniela Lucangeli e dove Luca, in qualità di formatore, cura alcuni laboratori formativi permanenti e online sulla comunicazione verbale e non verbale.

Dal 6 maggio 2021 conduce il suo programma di intrattenimento televisivo "Il potere nei gesti" scritto insieme a Duccio Forzano in esclusiva su TV Loft la nuova piattaforma TV di Società Editoriale Il Fatto Quotidiano. Nello stesso mese è stato pubblicato dalla Erickson Il corpo è docente, scritto insieme alla professoressa Daniela Lucangeli, nel quale si affronta l'importanza del corpo per l'insegnamento. 

Dal mese di Settembre 2022 Luca Vullo è ospite fisso di “Uno Mattina in Famiglia” storico programma in onda su Rai1, all’interno della rubrica ” Il bel canto” per interpretare, esclusivamente con la gestualità italiana, le arie d’opera che hanno reso l’Italia famosa nel mondo.

Filmografia 
 Dallo zolfo al carbone (2008)
 La voce del corpo (2011)
 VRT (2011)
 Influx (2016)
 Ccà Semu (2018)
 Dallas in Prizzi (2018)
 Red Zones (2020)

Opere letterarie 
"Il corpo è docente", Trento, Erickson, 2021
L'Italia s'è gesta: come parlare italiano senza parlare, Roma, UltraEdizioni, 2019.
Gattopardo rivista mensile bilingue (in edicola con il Giornale di Sicilia) cura la rubrica Alfabeto Parallelo sulla gestualità italiana.

Premi e riconoscimenti 
 2004, Corto Dorico (festival): Menzione Speciale (Cumu Veni Si Cunta)
 2006, Cortiamo (festival): Primo Premio Migliore Documentario (Un Caruso Senza Nome)
 2008, Respiri(ti) (festival): Menzione Speciale Lunghi Respiri (Dallo Zolfo al Carbone)
 2008, Obiettivi sul Lavoro (festival) - Menzione Speciale (Dallo Zolfo al Carbone)
 2008, Premio Libero Bizzarri - DOC Film Festival Premio "Cineforum" Italia DOC (Dallo Zolfo al Carbone)
 2008, Flower Film Festival - Primo Premio Autori Emergenti Silver Flower (Dallo Zolfo al Carbone)
 2008, EtnoFilm Fest - Premio Migliore Documentario (Dallo Zolfo al Carbone)
 2008, Concorso Nazionale “Roberto Gavioli” sul Film Documentario (festival) - Secondo Classificato (Dallo Zolfo al Carbone)
 2008, Collecchio Video Film Festival - Primio Premio Sezione "Uomini: Cronache e Memorie" (Dallo Zolfo al Carbone)
 2009, Sciacca Film Fest - Menzione Speciale SFF (Dallo Zolfo al Carbone)
 2009, Premio Guido Carletti (festival) - Menzione per Osservatorio del Cinema Europeo (Dallo Zolfo al Carbone)
 2009, Lampedusainfestival - Primo Premio Migranti Incontro con l'Altro (Dallo Zolfo al Carbone)
 2009, Concorso Video Memorie Migranti (festival) - Primo Premio (Dallo Zolfo al Carbone)
 2010, Carbonia Film Festival - Primo Premio (Dallo Zolfo al Carbone)
 2011, 4° I've Seen Films – International Film Festival - Riconoscimento Speciale consegnato dal presidente della manifestazione, l’attore Rutger Hauer (VRT)
 2012, Sicilian Film Festival - Menzione Speciale (La Voce del Corpo – Potenza e Magia della Gestualità Siciliana)
 2012, Cinemaclick (festival) - Premio Migliore Documentario (La Voce del Corpo – Potenza e Magia della Gestualità Siciliana)
 2017, Sciacca Film Fest - Premio speciale dai giornalisti della FIJET (Influx)
 2017, IveliseCineFestival - Premio Migliore Documentario (Influx)
 2018 3° West Texas Film Festival - Premio Miglior Documentario (Dallas in Prizzi)
 2018, 64° Taormina Film Fest Premio Sebastiano Gesù - Miglior Documentario (Ccà Semu)
2019, San Diego Italian Film Festival - Ristretto Award (Ccà Semu)
2020, Vegas Movie Awards 2020 - Best Documentary Short (Ccà Semu)
2020, Vegas Movie Awards 2020 - Social Awareness Award / Award of Merit  (Red Zones)
2020, Port Blair International Film Festival - Best Experimental Feature Film

Nomination 2009, Globi d'Oro - Nomination Migliore Documentario (Dallo Zolfo al Carbone)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
Sito de "La voce del corpo" 
"L'Italia s'è gesta" UltraEdizioni